Laurenziberg bezeichnet:

 einen Stadtteil von Gau-Algesheim
 einen Hügel in Prag, siehe Petřín